Blissett ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Blissett (* 1964), englischer Fußballspieler

 Paul Blissett (* 1945), kanadischer Musiker und Produzent
 Rose Esi Arkou-Tewia Blissett (* 1949), ghanaische Autorin 

Blisset steht für:
 Luther Blissett (kollektives Pseudonym), ein kollektives Pseudonym und Medienphantom